

Aziende 
 Savory – marchio della multinazionale svizzera Nestlé

Persone 
 Allan Savory – ecologo zimbabwese
 Douglas Savory – politico britannico
 Gerald Savory – scrittore inglese
 Nathaniel Savory – colono statunitense
 Roger Savory – iranista britannico